Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O55.

Herreneinzel

Setzliste 
 Per Juul (Viertelfinale)
 Loke Poh Wong (Halbfinale, Bronze)
 Bengt Mellquist (Viertelfinale)
 Eric Plane (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Heidi Bender (Champion, Gold)
 Kuniko Yamamoto (Halbfinale, Bronze)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Per Juul /  Bengt Mellquist (Halbfinale, Bronze)
 Eric Plane / Roger Taylor (Finale, Silber)
 Bovornovadep Devakula / Chongsak Suvanich (Halbfinale, Bronze)
 Toshiyuki Kamiya / Noriaki Matsunari (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Birte Bach Steffensen /  Heidi Bender (Champions, Gold)
 Miyolo Sato / Kuniko Yamamoto (Finale, Silber)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Bobby Ertanto /  Heidi Bender (Champions, Gold)
 Toshiyuki Kamiya / Kuniko Yamamoto (Viertelfinale)
 Noriaki Matusnari / Miyoko Sato (Halbfinale, Bronze)
 Bengt Mellquist /  Sue Sheen (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017